Урра́ка (; ) — жіноче особове ім'я. Використовується переважно в країнах Піренейського півострова, а також країнах, де поширена іспанська та португальська мови. Походження невідоме (серед гіпотез — одне з германських імен, яким позначали Діву Марії; іспанське ім'я, що позначає сороку). Інші записи латиною — Hurraca, Urracha, Hurracka тощо.

Особи 
 Уррака I — королева Кастилії і Леону (1109—1126)
 Уррака Генріхівна (1095/1097—1173) — португальська інфанта.
 Уррака Кастильська — королева Португалії (1211—1220)
 Уррака Португальська — королева Леону (1165—1171/1172)

Примітки 

Жіночі імена
Іспанські імена
Португальські імена